Djurgårdsloppet kan avse

Djurgårdsloppet – en kanottävling i Stockholm arrangerad sedan 1902
Djurgårdsloppet (motortävling) – en tidigare motortävling i Helsingfors